Irina Kotova (née en 1976), artiste peintre biélorusse ;
 Tatiana Kotova (née en 1985), mannequin et chanteuse russe ;
 Raïssa Kotova (1939-2019), cantatrice russe ;
 Tatyana Kotova (née en 1976), athlète russe.

Patronyme russe